Cognacq ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Cognacq (1839–1928), französischer Großunternehmer
 Gabriel Cognacq (1880–1951), französischer Kaufhausbesitzer, Kunstsammler und Mäzen
 Maurice Cognacq (1870–1949), französischer Arzt und Kolonialbeamter in Indochina

Siehe auch:
 Cognac
 Musée Cognacq-Jay